Latronico,  comune italiano della provincia di Potenza, in Basilicata
 Cosimo Latronico (n. 1958), politico italiano
 Vincenzo Latronico (n. 1984), scrittore e traduttore italiano